Яффе — фамилия еврейского происхождения (). Варианты: Иоффе, Йоффе, Иофе.

Родоначальником фамилии считается раввин Мордехай Йоффе (1530—1612) из Праги.

 Известные представители 
  — психолог, работала секретарём К. Г. Юнга.
 Яффе, Бецалель (1868—1925) — деятель раннего сионизма.
 Яффе, Вальтер () — нидерландский астроном.
 Яффе, Джеймс () (род. 1927) — писатель.
 Яффе, Дэвид (род. 1973) — разработчик компьютерных игр.
 Яффе, Ирвинг (Джеффи, 1906—1981) — американский конькобежец, олимпийский чемпион.
 Яффе, Кристин — американский исследователь снижения когнитивных функций и деменции.
 Яффе, Лев Борисович (1875—1948) — русский поэт и переводчик.
  (Джеффи, род. 1970) — американская писательница.
 Яффе, Мордехай (1533—1612) из Богемии — раввин, кодификатор и учёный.
 Яффе, Рамон (род. 1962, первоначальная фамилия Йоффе) — немецкий виолончелист.
  (род. 1978) — нидерландский антрополог.
 Яффе, Филипп (1819—1870) — немецкий историк.
 Яффе, Хиллель (1864—1936) — израильский врач.
 Яффе, Чарльз (Джеффи, 1879—1941) — американский шахматист.
 См. также 
 Профиль Яффе
 Иоффе
 Йоффе
 Джаффе
 Яппа

 Примечания